Come cani randagi (Stray Dogs) – romanzo di John Ridley del 1997
 Stray Dogs – album di Thomas Dybdahl del 2003
 Stray Dogs (Jiao You) – film di Tsai Ming-liang del 2013